Antonio da Caravaggio è stato un pittore italiano documentato a Milano nella seconda metà del XV secolo.
 Antonio da Caravaggio, o da Brescia, fu muratore e scalpellino; attivo a Roma fra il 1464 ed il 1475, lavorò al Vaticano e a Palazzo Venezia.

Personaggi minori 
 Antonio da Caravaggio fu un orefice caravaggino, segnalato a Milano nel 1433-1441.
 Antonio da Caravaggio fu un muratore documentato a Roma nel primo decennio del XVI secolo, attivo nel cantiere di Santa Maria dell'Anima; alcuni lo identificano con Antonio Vescovi.
 Antonio da Caravaggio fu un pittore attivo a Roma nel 1520-23, quando dipinse, insieme a compagni di bottega, le decorazioni della villa alle Volte di Sigismondo Chigi.

Bibliografia 
 Enrico de Pascale, Mariolina Olivari (a cura di), Dizionario degli Artisti di Caravaggio e Treviglio, Bolis, Treviglio 1994.